Estêvão Domingo ou Estebán Domingo (1240 -?) foi alcaide da cidade de Ávila e senhor de Villafranca, que refere-se a Villafranca de la Sierra na província de Ávila.

Biografia 
Segundo as crónicas de Estêvão Domingo, este era descendente de Martín Muñoz, nobre com origem no Reino de Castela-

Foi alcaide maior da cidade de Ávila e alcaide do Alcácer também de Ávila. Foi capitão durante a guerra de conquista aos mouros da cidade de Jaén e povoador de Villafranca de la Sierra de que foi o 1.º Senhor. Foi igualmente o primeiro senhor de Las Navas.

Relações familiares 
Foi filho de João Estêvão, (em Castelhano: Juan Esteban) e casado com Maria Garcia de quem teve:

 Estevão Peres de Ávila

Ver também 
 Senhorio de Villafranca.

Bibliografia 
 Tombo do Guarda-Mór, Guarda-Mór-Edição de Publicações Multimédia, Lda, Lisboa, 2000. vol. II.

Nobres da Espanha